Nome di due compilation di Renato Zero del 1993
Zerofavola (prima parte)
Zerofavola (seconda parte)